Bèlgica: Incourt (Bèlgica) al Brabant Való (Valònia)
 França: Incourt (Pas de Calais) al Pas de Calais